U 120 oder U-120 bzw. U120 steht für:

 SM U 120, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 120 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg.
 U 120, ein nach DIN 1026 genormter Stahlträger mit U-Stahl-Normalprofil und 120 mm Steghöhe.
 U 120, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 425. 
 U 120, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.
 U-120, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung